de Nepalese benaming voor de Mount Everest
 een zone in Nepal: zie Sagarmatha (zone)
 een stripverhaal van Suske en Wiske: zie Sagarmatha (Suske en Wiske)